Французский конституционный референдум проводился 28 сентября 1958 года во Франции и её колониях и должен был ратифицировать проект новой Конституции Франции, подготовленный Шарлем де Голлем. Более 80 % голосов было подано за Конституцию, которая в результате была принята 4 октября 1958 года и на следующий день была провозглашена Пятая республика.

Во французских колониях референдум привёл к образованию Французского сообщества, которое было отвергнуто только в Гвинее. Сообщество, в которое в качестве самостоятельных членов вошли все колонии Франции (кроме Алжира, Коморских островов, Французского Сомали и неафриканских владений) фактически просуществовало лишь до 1960 года, когда его члены получили независимость, однако формально было упразднено только в 1995 году.

Результаты

По территориям

См. также 
 Пятая французская республика
 Французское сообщество
 Габонский конституционный референдум (1958)
 Конституционный референдум во Французском Сомали (1958)
 Мавританский конституционный референдум (1958)
 Сенегальский конституционный референдум (1958)
 Конституционный референдум в Кот-д’Ивуаре (1958)
 Конституционный референдум во Французской Полинезии (1958)

Ссылки 
 Результаты референдума.
 Election référendum du 28/09/1958

1958
1958
Референдумы 1958 года
1958 год во Франции
Сентябрь 1958 года
События 28 сентября